Gare de Pont Cardinet, gare ferroviaire située à Paris, en France
 Pont Cardinet, station du métro de Paris